Iljiczowskij () – nazwa toponimów w Rosji

 Iljiczowskij – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Iljiczowskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie samarskim
 Iljiczowskij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie tambowskim
 Iljiczowskij – osiedle typu wiejskiego w Tatarstanie

Zobacz także 
 Iljicza

Strony ujednoznaczniające